Га́ванский переу́лок:
 Гаванский переулок — переулок в Ломоносове (Санкт-Петербург)
 Гаванский переулок — переулок в Киеве